Список содержит ISO 3166-2 коды Таиланда, для 76 провинций, включая Бангкок, который имеет статус провинции, и для города Паттайя, который находится в провинции Чонбури, но управляется отдельно от других общин специальным советом.

Каждый код состоит из двух частей, разделенных дефисом. Первая часть TH, ISO 3166-1 alpha-2 код Таиланда. Вторая часть состоит из двух цифр, за исключением Паттайи. Цифры используются в настоящее время почтовый индекс, за исключением кодов 11-19, из которых надо вычесть 1, чтобы получить почтовый код от кода ISO.
Код страны не обновлялся с момента публикации в 1998 году.

Первая цифра указывается на географическом регионе, где подразделяется:

 1, 2, 6, 7: Центральный Таиланд
 3, 4: Северо-восточный Таиланд
 5: Северный Таиланд
 8, 9: Южный Таиланд

Коды 
Нажмите на кнопку в заголовке для сортировки каждой колонки

См. также 
 Административное деление Таиланда

ISO 3166
География Таиланда
Провинции Таиланда
Списки:Таиланд